Az 1948. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 18 km-es versenyszámát január 31-én rendezték a Sí stadionban. A versenyen három svéd sportoló végzett az élen, az aranyérmet Martin Lundström nyerte. Harangvölgyi András a 49., Beták Imre az 57. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F18